Кристиан Лудолф Эбсен мл. (), известный как Бадди Эбсен (,  — ) — американский актёр и танцор, карьера которого длилась более 70 лет.

Биография

Юные годы 
Родился в Иллинойсе в семье датчанина и латышки. В десятилетнем возрасте он с семьей переехал во Флориду, где вместе с сёстрами посещал танцевальную школу. После окончания средней школы, Эбсен, интересуясь медициной, учился во Флоридском университете в Гейнсвилле и Роллинс-колледже в Винтер-Парке. В 1928 году он был вынужден оставить обучение из-за финансовых трудностей в семье, вызванных обвалом рынка недвижимости во Флориде.

Летом того же года Эбсен с сестрой уехал в Нью-Йорк, где первое время работала продавцом газировки в магазине. Вскоре они вместе организовали танцевальный дуэт, выступая в ночных клубах и водевилях. Добившись определенного успеха в музыкальных постановках в Нью-Йорке, в 1935 году они подписали контракт с «MGM» на съёмки в кино, дебютировав вместе в том же году в фильме «Бродвейская мелодия 1936 года». Последующие годы Эбсен продолжал много сниматься в музыкальных картинах, где исполнял танцевальные номера в компании таких звёзд как Джуди Гарленд, Ширли Темпл и Элинор Пауэлл. Его необычные виртуозные танцы Уолт Дисней использовал для анимации героев серии короткометражных анимационных фильмов «Silly Symphonies».

«Волшебник страны Оз» 
В 1939 году Бадди Эбсен получил роль Пугала в знаменитой картине «MGM» «Волшебник страны Оз». Вскоре он поменялся ролями с Рэем Болджером, который первоначально был утверждён на роль Железного человека. Эбсен записал все песни своего персонажа, прошел репетиции и приступил к съёмкам, но вскоре у него начались спазмы и одышка, которые привели к госпитализации. Причиной этого стала аллергия актёра на алюминиевую пыль, использованную в макияже Железного человека, из-за чего ему пришлось покинуть съёмки. После этого до конца жизни Эбсен жаловался на проблемы с лёгкими из-за съёмок в «этом проклятом фильме», но по иронии судьбы пережил всех членов основного актёрского состава «Волшебника страны Оз» на полтора десятка лет.

Вторая мировая война 
После выздоровления, студия «MGM» длительное время не предлагала ему новых ролей, из-за чего Эбсен посвятил своё время парусному спорту, став настолько опытным в морском деле, что преподавал данное направление в школе ВМС США кандидатам в офицеры. В 1941 году, после вступления США во Вторую мировую войну, он неоднократно пробовал записаться в ряды военнослужащих на флот, но ему постоянно отказывали. В итоге он получил должность в Береговой охране, в которой прослужил до окончания войны. В 1949 году Эбсен вернулся к актёрской карьере, став работать на телевидении. В 1950-е годы, помимо ролей на телевидении, актёр снимался и на большом экране, в основном в боевиках.

Телевидение 
В 1961 году Эбсен сыграл небольшую роль Дока Голлайтли в знаменитой картине Блейка Эдвардса «Завтрак у Тиффани». Его персонаж — пожилой сельский ветеринар, которого бросила молодая супруга Холли Голлайтли, в исполнении Одри Хепбёрн. Эта роль привлекла внимание руководства канала «CBS», которое предложило ему главную роль в новом комедийном телесериале «Деревенщина в Беверли-Хиллз». Роль Джеда Клампетта, которую Эбсен исполнял последующие 9 лет, стала одной из самых ярких и запоминающихся в его карьере. В 1973 году, спустя два года после закрытия показа, актёр получил роль Барнаби Джонса в одноимённой детективной драме, которая выходила на экраны до 1980 года. Его последней регулярной ролью на телевидении стал Рой Хьюстон в криминальном сериале «Мэтт Хьюстон», в котором актёр играл с 1984 по 1985 год. После этого актёр в целом завершил свою актёрскую карьеру, лишь пару раз исполнив небольшие роли на телевидении, а также сыграл в киноверсии сериала «Деревенщина в Беверли-Хиллз» в 1993 году.

Личная жизнь 
Актёр трижды был женат, причем первые два брака завершились разводом. Его первая супруга Рут Кэмбридж (1933—1945) родила ему двух детей, а вторая — Нэнси Уолкотт (1945—1985) — стала матерью его пятерых детей.

Бадди Эбсен скончался от пневмонии летом 2003 года в возрасте 95 лет в медицинском центре города Торранс в Калифорнии. Актёр был кремирован, а его прах развеян над морем. Его вклад в киноиндустрию США отмечен звездой на Голливудской аллее славы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Виртуальный музей Бадди Эбсена

Артисты водевилей
Умершие от пневмонии
Голливудская «Аллея славы»
Выпускники Колледжа Роллинса